Resultados do World Rally Championship de 2000

Pontos

Provas

Campeonato Mundial de Rali